Стратегическое командование Вооружённых сил США () — единое командование в составе Министерства обороны США, основанное в 1992 году взамен упразднённого Стратегического командования ВВС. 

Стратегическое командование объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы. Стратегическое командование было сформировано с целью усиления централизации управления процессом планирования и боевого применения стратегических наступательных вооружений, повышения гибкости управления ими в различных условиях военно-стратегической обстановки в мире, а также улучшения взаимодействия между компонентами стратегической триады.

История 
Стратегическое командование было создано указом президента США Джорджа Буша 1 июня 1992 года. Его функции во многом повторяли функции упразднённого в тот же день Стратегического командования ВВС США, но его структура и роль отражала изменившиеся геополитические реалии. С его созданием впервые в американской военной истории планирование, определение целей и боевое применение ядерного оружия было сосредоточено в руках одного боевого командующего, при этом вопросы тренировки и обучения личного состава и технического обеспечения остались в ведении ВВС и Военно-морских сил США.

26 июня 2002 года началось включение Космического командования в структуру Стратегического командования, завершившееся 1 октября. Таким образом в ведении STRATCOM оказался контроль околоземного пространства. 10 июня 2003 года указом президента к обязанностям Стратегического командования были также отнесены: обеспечение быстрого глобального удара, интеграция сил и средств ПРО, обеспечение информационных операций Министерства обороны, оперативное и тактическое управление, связь, разведка. В 2005 году, однако, оперативное и тактическое управление было выведено из ведения командования.

1 ноября 2021 г. стратегическое командование ВС США объявило о начале ежегодных командно-штабных учений «Глобал Тандер-22». Сообщается, что в рамках данных учений проводится проверка боеготовности ядерных сил США.

Организационно-штатная структура

Функциональные компоненты 
 Командующий объединённым компонентом воздушных сил (Joint Force Air Component Commander (JFACC))
 Командующий объединённым компонентом морских сил (Joint Forces Maritime Component Commander (STRATCOM) (JFMCC))
 Командующий объединённым компонентом космических сил (Joint Force Space Component Command (JFSCC)
 Объединённое функциональное командование для интегрированной противоракетной обороны (Joint Functional Component Command for Integrated Missile Defense (JFCC-IMD))
 Объединённый аналитический центр (Joint Warfare Analysis Center (JWAC))

Подчинённые командования видов и родов войск 
 Командование глобальных ударов ВВС США
 Космические силы США
 Командование космической и противоракетной обороны Армии США
 Командование стратегических сил КМП США
 Командование сил флота США

Оперативные группы 
 Оперативная группа-294: самолёты-топливозаправщики
 Воздушная связь: самолёты связи и управления E-6
 Объединённая оперативная группа по глобальным сетевым операциям
 Ракетные подводные крейсера стратегического назначения
 Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы и самолёты разведки
 Межконтинентальные баллистические ракеты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт USSTRATCOM

Воинские части и формирования, созданные в 1992 году
Командования вооружённых сил США